Ask kan syfta på:

 En liten låda, se låda
 Ask (efternamn) – ett svenskt efternamn samt personer med namnet
 Ask (rymdmått) – ett äldre nordiskt rymdmått
 Asksläktet – ett släkte i familjen syrenväxter
 Ask (träd) – ett stort lövträd i asksläktet, familjen syrenväxter
 Ask.com – en söktjänst
 Den förste mannen enligt nordisk mytologi, se Ask och Embla
 4894 Ask – en asteroid
 Svepask – ett förvaringskärl tillverkat av ett tunt spån som böjts runt en rund eller oval mall

Geografi

Iran 

 Āb Ask, ort, Mazandaran,

Norge 

 Ask, Gjerdrums kommun, huvudort i Gjerdrums kommun,  Viken fylke, 
 Ask, Askøy kommun, en tätort i Askøy kommun, Vestland fylke,

Sverige 

 Ask, Svalövs kommun – en ort i Svalövs kommun
 Asks socken, Skåne – en socken i Skåne
 Asks landskommun, Skåne – en tidigare kommun i dåvarande Malmöhus län 1863–1951
 Asks församling, Lunds stift – en tidigare församling i Lunds stift –2006
 Asks kyrka, Skåne – en kyrka i Kågeröd-Röstånga församling i Lunds stift
 Asks distrikt, Skåne – ett distrikt i Svalövs kommun och Skåne län 2016–
 Ask, Motala kommun – en ort i Motala kommun
 Asks socken, Östergötland – en socken i Östergötland
 Asks landskommun, Östergötland – en tidigare kommun i Östergötlands län 1863–1951
 Asks församling, Linköpings stift – en tidigare församling i Linköpings stift –2008
 Asks kyrka, Östergötland – en kyrka i Asks församling, Linköpings stift
 Asks distrikt, Östergötland – ett distrikt i Motala kommun och Östergötlands län 2016–

Se även
 ASK – flera

Robotskapade Iranförgreningar